Duplicazione – tipo di anomalia citogenetica
Duplicazione – tecnica di preservazione digitale

Altri progetti